

Localidades

Chas (Puy-de-Dôme)

Chãs

Desambiguação